Strohaniwka (ukrainisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Ukraine:

 Strohaniwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Strohaniwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol